

Moldavië 
 Petrești (Ungheni), een gemeente in het district Ungheni, Moldavië

Roemenië 
 Petrești (Dâmbovița), een gemeente in het district Dâmbovița, Roemenië
 Petrești (Satu Mare), een gemeente in het district Satu Mare, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Bărbăteşti, district Gorj, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Burjuc, district Hunedoara, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Corbeanca, district Ilfov, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Corbii Mari, district Dâmboviţa , Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Coșești, district Argeș, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Mintiu Gherlii, district Cluj, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Golăiești, district Iaşi, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Pânceşti, district Bacău, Roemenië
 Petreşti, een dorp in de gemeente Vânatori, district Vrancea, Romania
 Petreşti, een district in de stad Sebeș, district Alba, Roemenië
In het Roemeense district Cluj ligt de gemeente Petreștii de Jos.